Сент-Люне́з () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 115 км на південь від Орлеана, 19 км на південь від Буржа.

Історія 

1 січня 2019 року Сент-Люнез було приєднано до муніципалітету Коркуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Люнез на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Люнез на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Люнез на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Люнез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Люнез на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шер